Государственный рефлексологический институт мозга им. В. М. Бехтерева (Государственный институт по изучению мозга имени В. М. Бехтерева) — советский научно-исследовательский институт, занимавшийся изучением мозга.

Являлся научным центром, возле которого объединились «Патолого-рефлексологический институт им. академика Бехтерева»; «Детский обследовательский институт им. Грибоедова»; «Отофонегический институт», «Институт социального воспитания»; «Воспитательно-клинический институт им. академика Бехтерева»; «Институт глухонемых»; «Центральная вспомогательная школа»; «Педологический институт». Основателем института является Владимир Михайлович Бехтерев.

Институт находился в Ленинграде по адресу: Петроградская сторона, Петровская ул., № 3-а.

История 
 1918 год — основан по инициативе В. М. Бехтерева как «Институт по изучению мозга и психической деятельности».
 1938 год — поменяно название на «Государственный институт по изучению мозга им. В. М. Бехтерева».
 1948 год — преобразован в «Институт физиологии центральной нервной системы АМН СССР».
 1950 год — вошел в состав «Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР».

Отделения института 
При институте имелись отделения:
 морфологии;
 физиологии;
 дефектологии;
 труда.

Музей института 
При институте имелся музей, в котором были представлены экспонаты:

 типы нервных систем;
 сравнительная анатомия нервной системы;
 нервная система человека;
 различные препараты головного мозга человека;
 органы чувств;
 черепа и их вместимость;
 органы внутренней секреции;
 отдел рефлексологии, характеризующий работу головного мозга;
 религиозные представления о «Душе», которые опровергаются материалами музея.

См. также 
 Бехтерев, Владимир Михайлович
 Бехтерева, Наталья Петровна
 Институт физиологии имени И. П. Павлова РАН

Примечания

Литература 
 Бехтерев В. М. Будущее психиатрии: введение в патологическую рефлексологию. — СПб.: Наука, 1997. — 330 с. — ISBN 5-02-026083-5.
 Спутник безбожника по Ленинграду / составитель И. Я. Элиашевич. — Ленинград: Прибой, 1930. — 71 с.

Ссылки 
 Здравоохранение Петрограда — Ленинграда: указатель русскоязычных публикаций за 1918—1991 года.
 Институт физиологии им. И. П. Павлова на портале СПбНЦ.
 Институт физиологии им. И. П. Павлова.

Музеи Санкт-Петербурга
Научно-исследовательские институты Санкт-Петербурга
Медицинские научно-исследовательские институты